Maiskoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Maiskoje (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Maiskoje (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Maiskoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Bagrationowsk (bis 1938 Groß Bajohren (1938–1946 Baiersfelde) und Packerau, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Maiskoje (Kaliningrad, Gussew), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gussew (bis 1938 Mallwischken, Kreis Pillkallen, 1938–1946 Mallwen, Kreis Schloßberg, Ostpreußen)
 Maiskoje (Kaliningrad, Polessk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Polessk (bis 1946 Meyken, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Maiskoje (Kaliningrad, Slawsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Slawsk (bis 1946 Schnecken, Kreis Niederung, Ostpreußen)
 Maiskoje (Kamtschatka), in der Region Kamtschatka
 Maiskoje (Krasnojarsk), in der Region Krasnojarsk
 Maiskoje (Nordossetien-Alanien), in der Republik Nordossetien-Alanien
 Maiskoje (Nowosibirsk), in der Oblast Nowosibirsk
 Maiskoje (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Maiskoje (Pensa), in der Oblast Pensa
 Maiskoje (Primorje, Chankaiski), in der Region Primorje, Rajon Chankaiski
 Maiskoje (Primorje, Tschernigowka), in der Region Primorje, Rajon Tschernigowka
 Maiskoje (Sachalin), in der Oblast Sachalin
 Maiskoje (Samara), in der Oblast Samara
 Maiskoje (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Maiskoje (Tula, Kirejewsk), in der Oblast Tula, Rajon Kirejewsk
 Maiskoje (Tula, Kurkino), in der Oblast Tula, Rajon Kurkino

Siehe auch:
 Maiski (Begriffsklärung)
 Majske